Ndowé es un grupo étnico localizado en la franja litoral del golfo de Guinea comprendida desde Camerún hasta Congo pasando por Guinea Ecuatorial y Gabón. El Ndowé se diversifica en múltiples ramas, tales como el Ivala o Duala, el Monoko o Banoko, Iyasa, Buiko, Mari, óne, Kombe, Balengue o Walengue/Molendji, Benga... Hasta el Dingala del Congo. Lo habla una pequeña parte de la población en cada país debido a las grandes migraciones de los habitantes de esos países, la variedad cultural, y el crecimiento de otras etnias, lo que hace reducir población al entrar en contacto con los Ndowé, quedando así poco a poco asimilados por otras etnias.
Últimamente la mayor parte del grupo étnico ha decidido separarse del tronco general formando así nuevas etnias independientes en algunos de los países. Los únicos que siguen conservando el tronco son los localizados en Guinea Ecuatorial y Camerún.

Historia 
Los ndowés son un clan que habitaban la mayor parte de la costa continental de Guinea Ecuatorial. Hoy día son una pequeña minoría, que apenas conserva sus raíces, ya por falta de interés, o por ser una minoría frente a otras tribus mucho más extendidas. No se tienen datos concretos de cómo era su dialecto antes de las colonizaciones sufridas por los diferentes países que llegaron a Guinea Ecuatorial. En el kombe se encuentran distintivos que vagamente recuerdan al francés y al inglés, así como otros que evidencian que no es un criollo, sino un dialecto que se ha ido criollizando con el paso del tiempo. Los ndowés, siempre orgullosos, se denominan "hombres de la costa", por su origen.

Enlaces externos 
 Información de Ndowé
 Pequeña reseña

Etnias de África
Etnias de Guinea Ecuatorial